La Condamina e lo Chastelar (en francès La Condamine-Châtelard) és un municipi francès, situat al departament dels Alps de l'Alta Provença i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis dels Alps de l'Alta Provença